Pérola, material produzido por alguns moluscos

Localidades
 Pérola (Paraná), município do Paraná 
 Pérola d'Oeste, município do Paraná

Outros
 Pérola (Bob Esponja), personagem de desenho animado
 A Pérola, romance de John Steinbeck
 Pérola (cantora), uma cantora angolana
 Pérola (Steven Universe), personagem de desenho animado

Veja também 
 
 

Desambiguações de topônimos